

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Ла Фиорита — Либертас — 0-0 (5-4 пен.)
 Фаэтано — Кайлунго — 4-3

 Второй раунд
 Виртус — Ла Фиорита — 2-3
 Фаэтано — Фольгоре/Фальчано — 2-2 (6-5 пен.)

 Третий раунд
 Фольгоре/Фальчано — Либертас — 3-1
 Кайлунго-Виртус — 3-2

 Четвертый раунд
 Ла Фиорита — Фаэтано — 2-2 (7-6 пен.)
 Фольгоре/Фальчано — Кайлунго — 2-1

 Полуфинал
 Фольгоре/Фальчано — Фаэтано — 2-0

 Финал
 Фольгоре/Фальчано — Ла Фиорита — 2-1

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1996/1997
Сан-Марино
1996 год в Сан-Марино
1997 год в Сан-Марино